Акимовский сельский совет () — входит в состав Великобагачанского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Акимово.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Акимово 
 с. Балюки

Примечания